Туссон — муніципалітет у Франції.
 Тусон — місто в США, штат Аризона.